El término infinite (infinito en español) puede hacer referencia a:

Música 
 Infinite: álbum de estudio de la banda británica de rock Deep Purple.
 Infinite: álbum de estudio del rapero estadounidense Eminem.
 Infinite: álbum de estudio de la banda finlandesa de power metal Stratovarius.
 INFINITE: banda masculina surcoreana.